Le district de la capitale, ou district de capitale, est une appellation courante particulièrement dans les « pays anglophones » organisés de manière fédérale (Canada, Etats-Unis, Australie, Inde). Le terme peut faire référence à:

 Capital District, New York, région métropolitaine autour d'Albany, Etat de New-York, États-Unis.
 Districts et territoires de la capitale, divisions administratives spécialement désignées
 Région de la capitale, une région ou un district entourant une capitale
 District de la capitale (Venezuela), un district fédéral
 District régional de la capitale, un district administratif du gouvernement local en Colombie-Britannique, Canada
 Capital District (VHSL), un district de la Virginia High School League, aux Etats-Unis.

Voir aussi 

 Les pages contenant le terme « District de capitale » (ou « Capital District » pour les pays anglophones) ou « district de la capitale ».
 
 Districts et territoires de la capitale
 Région de la capitale (homonymie)
 District (homonymie)
 Capitale (homonymie)
 Capitol (homonymie)

Ville
Urbanisme
Capitale-Nationale
Capitale (district régional)
Capitale